

Astronomie et planétologie 
 En géologie planétaire, un arachnoïde est une variété particulière de corona, de taille modérée, au relief peu marqué (souvent en dépression) et caractérisée par des fractures radiales s'étendant largement au-delà de la circonférence délimitée par les fractures circulaires. De telles formations ne se rencontrent que sur la planète Vénus.

Biologie

Anatomie 
 Chez les Vertébrés, l'arachnoïde est l'une des trois méninges qui entourent le cerveau, le cervelet et la moelle épinière. Elle se situe au-dessus de la pie-mère et au-dessous de la dure-mère.

Zoologie 
 Arachnoides est un genre d'oursins plats, de la famille des Clypeasteridae.
 L'Atèle arachnoïde (Brachyteles arachnoides) est une espèce de singes-araignées endémiques du Brésil, de la famille des Atelidae.
 La Pyxide arachnoïde (Pyxis arachnoides) est une espèce de tortues, de la famille des Testudinidae.